Horvátország
Ruševac falu Bresztovác községben, Pozsega-Szlavónia megyében
Ruševac falu Kőrös községben, Kapronca-Kőrös megyében